Буссе Фёдор:
 Буссе, Фёдор Иванович (1794—1859) — русский педагог, математик, директор 3-й петербургской гимназии и автор многочисленных пособий по математике.
 Буссе, Фёдор Фёдорович (1838—1897) — русский географ-экономист, археолог, этнограф, историк.